Norelli is een Nederlands historisch merk van motorfietsen.

De bedrijfsnaam was: Norelli Motorcycles, Motorcity, Apeldoorn.

Motorcity uit Apeldoorn presenteerde eind 1995 door directeur Henk van Norel ontwikkelde choppers. Het belangrijkste model was de Norelli ST 1400 A Long Rider, die voorzien was van een Suzuki Intruder 1.360cc-V-twin die in een Duits AME-frame was gemonteerd. De machine had een zeer lange voorvork, waardoor de totale lengte van de machine op 2,64 meter kwam. Op het oog was het een hardtail, maar min of meer verborgen achter het achterframe zat de normale swingarm van de Suzuki, die door een soort plunjervering werd afgeveerd.

De Norelli ST 1400 A Long Rider kreeg een eigen typegoedkeuring, maar er werden geen twee dezelfde machines gebouwd. De hele productie was gebaseerd op de individuele wensen van de klanten.

Technische gegevens

Nederlands historisch motorfietsmerk